Santa Trifena – martire a Cizico, commemorata il 31 gennaio
Santa Trifena – citata da Paolo nelle sue lettere, commemorata il 10 novembre